Atates ou Adades Genúnio (; ) foi nobre armênio (nacarar) do  da família Genúnio. De acordo com Moisés de Corene, quando o Reino da Armênia foi repartido pelo imperador   e o xá  , quiçá em 387, decidiu permanecer junto de  na porção romana.

Bibliografia 

 

 

Armênios do século IV
Família Genúnio
Romanos antigos do século IV